Kolonie (von lateinisch colonia ‚Länderei‘) steht für:

 Kolonie, ein von einem Staat (einer Kolonialmacht) abhängiges Gebiet
 Kolonie (Biologie), ein Verband von Lebewesen der gleichen Art
 ein in Besitz genommenes Wohnareal infolge Migration, siehe Landnahme
 eine Anlage zu Wohnzwecken, siehe Siedlung (Städtebau)
 eine meist unter dem Dach eines Vereins zusammengefasste Gruppe von Schrebergärten, siehe Kleingarten
 Arbeiterkolonie, eine soziale Einrichtung für obdachlose Wanderarbeiter
 Handelskolonie, Gebiete, die von Handelsgesellschaften oder Privatpersonen selbständig verwaltet werden
 Künstlerkolonie, eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft von Künstlern
 Villenkolonie, ein Städtebaukonzept des 19. Jahrhunderts
 Zechenkolonie, im Ruhrgebiet übliche Bezeichnung für eine Bergarbeitersiedlung

geografische Objekte:
 Alte Kolonie Eving, eine denkmalgeschützte Arbeitersiedlung im Dortmunder Stadtteil Eving
 Anhalter Kolonie, Wohnplatz der Stadt Großräschen, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Burg-Kolonie, bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Burg (Spreewald), Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Denninger Kolonie, Siedlung in München.
 Kolonie 5. května, Ortsteil von Broumov
 Kolonie Alexandrowka, Siedlungskolonie in Potsdam
 Kolonie (Gemeinde Berndorf), Ortsteil der Stadtgemeinde Berndorf, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Kolonie (Gemeinde Grünbach), Ortsteil von Grünbach am Schneeberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Kolonie (Gemeinde Schloßböckelheim), Ortsteil von Schloßböckelheim, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Kolonie Breiteiche, im Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Kolonie Briese, Wohnplatz in Birkenwerder, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Kolonie Chortitza, eine ehemalige russlandmennonitische Siedlungskolonie in der Ukraine
 Kolonie Daheim, Potsdam
 Kolonie Eggarten, München Lerchenau. 
 Kolonie (Frankfurt am Main), Wohngebiet in Frankfurt am Main
 Kolonie Greifenhain, Wohnplatz im Ortsteil Greifenhain der Stadt Drebkau, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Kolonie (Jänschwalde), Wohnplatz der Gemeinde Jänschwalde, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg 
 Kolonie (Karstädt), Wohnplatz der Gemeinde Karstädt im Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Kolonie Madenfelderhof, Bergarbeiter-Siedlung in Schiffweiler, Saarland
 Kolonie Mannhausen, Wohnplatz der Gemeinde Calvörde, Sachsen-Anhalt
 Kolonie Meerbeck, eine ehemalige Bergarbeiter-Siedlung in Moers
 Kolonie Molotschna,  eine ehemalige russlandmennonitische Siedlungskolonie in der Ukraine
 Kolonie Neufeld, Paraguay
 Kolonie (Rheinsberg), ein Gemeindeteil der Stadt Rheinsberg im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Kolonie (Schmogrow-Fehrow), Wohnplatz im Ortsteil Fehrow der Gemeinde Schmogrow-Fehrow, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Kolonie (Seelze), 1902 für das Chemiewerk von Eugen de Haën in Seelze errichtete Arbeitersiedlung, erhielt 1936 den Namen De-Haën-Straße
 Kolonie u Dvora, Siedlung der Gemeinde Božice, Tschechien
 Kolonie Winkel, Wohnplatz im Ortsteil Leuthen der Stadt Drebkau, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Obermaiersche Kolonie, Siedlung in München 
 Obernauer Kolonie, Aschaffenburg
 Österreicher Kolonie, Aschaffenburg 
 Schlösslein-Kolonie, Franken
 Ziethenstraße (Lünen) Lünen, typische Zechenkolonie des 19. Jahrhunderts im Ruhrgebiet

Siehe auch:
 Colonia
 Colony
 Die Kolonie